Ettore Valcareggi – calciatore italiano
 Ferruccio Valcareggi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Massimiliano Valcareggi – sciatore alpino italiano naturalizzato greco